Бяла тишина може да се отнася за:

 Бяла тишина – българска песен
 Бяла тишина – български филм, 1973